Moriakerk (Capelle aan den IJssel)
 Moriakerk (Emmeloord)
 Moriakerk (Rijswijk)
 Moriakerk (Urk)
 Moriakerk (Westkapelle)